Oceana peut désigner :
 Oceana, une chanteuse allemande ;
 Oceana, une association de protection des océans ;
 l'Oceana (anciennement l’Ocean Princess), un navire de croisière ;
 le comté d'Oceana, dans le Michigan, aux États-Unis ;
 la ville d'Oceana, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 La Communauté d'Oceana, roman de philosophie politique de James Harrington, paru en 1656.
 Oceàna, un opéra d'Antonio Smareglia sur un livret de Silvio Benco.